Kiso est un nom japonais qui peut désigner :

Un patronyme 
 Hajime Kiso, joueur japonais de rugby à XV

En géographie 
 , ou Alpes centrales, un massif montagneux du Japon.
 , un fleuve du Japon.
 , un district situé dans la préfecture de Nagano au Japon.
 , un bourg du district de Kiso, dans la préfecture de Nagano au Japon.
 Gare de Kiso-Fukushima, une gare ferroviaire située à Fukushima, une localité du bourg de Kiso.
 , un village du district de Kiso.

En astronomie 
 Observatoire de Kiso, un observatoire astronomique situé sur le mont Ontake au Japon.
 (2271) Kiso, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Divers 
 Kiso, une race de poney japonaise.
 , une ancienne route commerciale de la vallée de Kiso au Japon.
 Kiso, un croiseur léger de classe Kuma en service dans la Marine impériale japonaise.
 Kiso, un ferry de la compagnie Taiheiyō Ferry mis en service en 2005.